„Loser” – singel Ayreona
 „Loser” – singel Becka Hansena
 „Loser” – singel Big Bangu
 „Loser” – singel Charliego Putha